Xinox Software é uma empresa sedeada em Delft, Países Baixos, fundada em 2001 e especializada no desenvolvimento de ferramentas informáticas para programadores.

São os criadores de JCreator.

Ver também

Java

JCreator

Ligações externas

Página oficial.

Empresas de informática
Empresas dos Países Baixos